Joannes Jansen, aartsbisschop van Utrecht
 Josephus Johannes Janssen (burgemeester)
 (Johannes) Hans Jansen (theoloog)
 (Johannes) Hans Jansen (arabist)
 Johannes Jansen (Engelandvaarder)